Alveol kan syfta på:

Alveol (luftrörsförgrening) – ett hålrum för syreupptagning i blodet från lungorna
Alveol (tänder) – hålrummet i käkarna för tändernas rötter
Alveol (juver) – körtelblåsa i juvret hos vissa däggdjur, där mjölken bildas